– powieść Irvine'a Welsha (w Polsce z podtytułem Ślepe tory)
 Trainspotting – film Danny'ego Boyle'a na podstawie powieści o tym samym tytule
 Trainspotting – zajęcie polegające na wypatrywaniu pociągów